Величков може да се отнася за:
 Бойчо Величков (р. 1958), български футболист
 Васил Величков (1918 – 1984), български офицер
 Величко Величков (р. 1986), български футболист
 Илия Величков (р. 1956), български футболист
 Йордан Величков (р. 1940), български политик
 Константин Величков (1855 – 1907), български писател и политик
 Михаил Величков (1917 – 1993), български писател
 Николай Величков (р. 1982), български футболист
 Петър Величков (1940 – 1953), български футболист
 Петър Величков (р. 1954), български литературен историк
 Стефан Величков (р. 1949), български футболист
 Стефан Величков (кмет) (р. 1935), български политик
 Стойчо Величков (1928 – 1971), български политик
 Стоян Величков (1871 – 1966), български офицер